Sprint techniką dowolną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. Zawody zostały rozegrane 23 lutego 2017 w fińskim Lahti. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w szwedzkim Falun bronił Norweg Petter Northug, lecz w technice klasycznej. Do startu w eliminacjach przystąpiło 156 biegaczy z 52 krajów (oprócz nich dwóch nie przystąpiło do startu). Ostatecznie złoty medal zdobył Włoch Federico Pellegrino, natomiast obrońca tytułu uplasował się na piątej pozycji.

Wyniki

Eliminacje 
W eliminacjach każdy zawodnik biegł indywidualnie. Po ukończeniu rywalizacji przez wszystkich biegaczy, 30 zawodników z najlepszymi czasami awansowało do ćwierćfinałów.

Ćwierćfinały 
W ćwierćfinałach wystąpiło 30 zawodników. Odbyło się 5 biegów ćwierćfinałowych. W każdym biegu wystartowało po 6 biegaczy. Dwóch pierwszych na mecie automatycznie zakwalifikowało się do półfinałów. Po ukończeniu wszystkich ćwierćfinałów wyniki czasowe biegaczy, które zajęły w swoich ćwierćfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą. Dwóch biegaczy z najlepszymi czasami przeszło do półfinałów jako tzw. lucky loserzy.

Ćwierćfinał 1.

Ćwierćfinał 2.

Ćwierćfinał 3.

Ćwierćfinał 4.

Ćwierćfinał 5.

Półfinały 
W półfinałach wystąpiło razem 12 zawodników. Odbyły się 2 biegi półfinałowe. W każdym biegu wystartowało po 6 biegaczy. Dwóch pierwszych na mecie przeszło do finału. Po ukończeniu wszystkich półfinałów wyniki czasowe biegaczy, które zajęły w swoich półfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą. Dwóch biegaczy z najlepszymi czasami awansowały do finału jako tzw. lucky loserzy.

Półfinał 1.

Półfinał 2.

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017